Борейки — рід в Україні власного гербу.

Представники 

Проживали, зокрема, у ВКЛ, Київському та Волинському воєводствах Речі Посполитої. Деякі дослідники стверджували про походження відомого роду Ходкевичів від Борейків.
 Юрій Владислав — підчаший віленський, та Казимир Стефан разом у 1674 підписали вибір королем Яна ІІІ від Віленського воєводства
 Григорій (Іван) — коморник луцький
 Самійло, дружина Анна Чеховська (перший її чоловік Анд. Словінський)
 Данило, дружина Єфросина Чаплич
 Іван Стефан — підчаший підляський, староста поберштинський, дружина — за К. Несецьким — Анна Олтажевська (перед цим Ґумовська)
 Антоній
 Казимир
 Петро — каштелян завихостський, дружина — Анна Олтажевська
 Пій Франциск, дружина — Гелена Красіцька
 Іван (Ян)
 Вацлав — підчаший овруцький у 1718 році
 Олена — дружина Стефана Чечеля
 Теофіла — дружина Адама Бетковського

 Борейко Йосиф SJ (1729—1762) — єзуїт, професор, навчав вимови у коегіумах Литовської провінції єзуїтів

 Іван Павло — чесник житомирський, дружина — Анна Малинська
 Вацлав з Кнерутів
 Софія — мати Едварда та Вацлава Руліковських

Див. також 
 Борейко

Примітки

Джерела 
  — S. 91. 
 Niesiecki K. Korona polska przy złotej wolności Starożytnemi Wszystkich Kathedr, Prowincyi y Rycerstwa Kleynotami Heroicznym Męstwem y odwagą, Naywyższemi Honorami a naypierwey Cnotą, Pobożnością y Swiątobliwością Ozdobiona… — Lwów : w drukarni Collegium Lwowskiego Societatis Jesu, 1728. — Т. 1. — 406 s. — S. 149—150. 
 Polski Słownik Biograficzny. — Kraków : Polska Akademia Umiejętności, Skład Główny w Księgarniach Gebethnera i Wolffa, 1936. — T. II/1, zeszyt 1. — Beyzym Jan — Brownsford Marja. — S. 325—326. 

 
Українські шляхетські роди
Шляхетські родини Речі Посполитої